Kuhsān är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Herat, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Kuhsān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Kuhsān är huvudsakligen platt, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Kuhsān. Närmaste större samhälle är Kafir Qala,  kilometer väster om Kuhsān.

Omgivningarna runt Kuhsān är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Kuhsān är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Herat (provins)